L'île Calvert peut désigner :
 l'île Calvert, une île en Colombie-Britannique ;
 l', une île en Ontario.